Де Каб има више значења:
 Де Каб (Тексас)
 Де Каб (Мисисипи)
 Де Каб (Мисури)